Ра́пид-Си́ти (, ) — второй по размерам город Южной Дакоты, столица округа Пеннингтон, основанный в 1876 году.

История 

Назван в честь реки Rapid Creek, на которой основан, и расположен у восточной стороны Блэк-Хилс. Известен как «врата в Блэк-Хилс» и «город президентов». В городе расположен собор Пресвятой Девы Марии Неустанной Помощи, являющийся кафедральным собором Епархии Рапид-Сити.

К транспортной системе города относится Региональный аэропорт Рапид-Сити. Недалеко от города расположен Национальный американский университет.

Климат 
Рапид-Сити держит рекорд по максимальному перепаду температур: 10 января 1911 года температура упала на 27 °C за 5 минут (с 16 °C до −11 °C).

Примечания

Литература

Ссылки 

Города Южной Дакоты
Окружные центры Южной Дакоты